Rikki steht für

 Rikki (Sänger) (Richard Peebles, * 1956), britischer Popsänger 
 Tatort: Rikki, deutscher TV-Krimi (1991)
 Rikki Ililonga (* 1949), Musiker aus Sambia
 eine Kurzform verschiedener deutscher Vornamen, siehe Rike
 Rikki Ikki (Erica Mongeon, * 1981), US-amerikanisches Model

Siehe auch:
Ricci
Rickey
Ricky
Riki